Alexejewskoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Alexejewskoje (Tatarstan), Siedlung städtischen Typs in der Republik Tatarstan

 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Republik Baschkortostan:
 Alexejewskoje (Baschkortostan)
 in der Oblast Iwanowo:
 Alexejewskoje (Iwanowo)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Alexejewskoje (Jaroslawl, Danilowski), im Danilowski rajon
 Alexejewskoje (Jaroslawl, Jaroslawski, Karabichskoje), im Jaroslawski rajon, Landgemeinde Karabichskoje
 Alexejewskoje (Jaroslawl, Jaroslawski, Tunoschenskoje), im Jaroslawski rajon, Landgemeinde Tunoschenskoje
 Alexejewskoje (Jaroslawl, Nekrassowski), im Nekrassowski rajon
 Alexejewskoje (Jaroslawl, Rybinski, Nasarowski), im Rybinski rajon, früherer Nasarowski selski okrug
 Alexejewskoje (Jaroslawl, Rybinski, Schaschkowski), im Rybinski rajon, früherer Schaschkowski selski okrug
 in der Oblast Kaluga:
 Alexejewskoje (Kaluga)
 in der Oblast Kirow:
 Alexejewskoje (Kirow)
 in der Oblast Kostroma:
 Alexejewskoje (Kostroma, Antropowski), im Antropowski rajon
 Alexejewskoje (Kostroma, Neiski), im Neiski rajon
 in der Region Krasnodar:
 Alexejewskoje (Krasnodar, Kuschtschowski), im Kuschtschowski rajon
 Alexejewskoje (Krasnodar, Sotschi), im Stadtkreis Sotschi
 in der Republik Mari El:
 Alexejewskoje (Mari El, Mari-Turekski), im Mari-Turekski rajon
 Alexejewskoje (Mari El, Wolschski), im Wolschski rajon
 in der Oblast Moskau:
 Alexejewskoje (Moskau)
 in der Oblast Pskow:
 Alexejewskoje (Pskow)
 in der Region Stawropol:
 Alexejewskoje (Stawropol, Andropowski), im Andropowski rajon
 Alexejewskoje (Stawropol, Blagodarnenski), im Blagodarnenski rajon
 in der Oblast Twer:
 Alexejewskoje (Twer, Andreapolski), im Andreapolski rajon
 Alexejewskoje (Twer, Beschezki), im Beschezki rajon
 Alexejewskoje (Twer, Kalininski, Beresinski), im Kalininski rajon, früherer Beresinski selski okrug
 Alexejewskoje (Twer, Kalininski, Jeswinski), im Kalininski rajon, früherer Jeswinski selski okrug
 Alexejewskoje (Twer, Kaschinski), im Kaschinski rajon
 Alexejewskoje (Twer, Ostaschkowski), im Ostaschkowski rajon
 Alexejewskoje (Twer, Rameschkowski), im Rameschkowski rajon
 Alexejewskoje (Twer, Selischarowski), im Selischarowski rajon
 Alexejewskoje (Twer, Wyschnewolozki), im Wyschnewolozki rajon
 in der Oblast Wladimir:
 Alexejewskoje (Wladimir)
 in der Oblast Wologda:
 Alexejewskoje (Wologda, Tschagodoschtschenski), im Tschagodoschtschenski rajon
 Alexejewskoje (Wologda, Wologodski), im Wologodski rajon
 Alexejewskoje (Wologda, Wytegorski), im Wytegorski rajon

Siehe auch:
 Alexejewskaja (Begriffsklärungsseite)